ТМС — многозначная аббревиатура:
 ТМС — телемеханическая система 
 ТМС — тунгусо-маньчжурский словарь, Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков
 ТМС — телематическая служба
 ТМС — телеметрическая система
 ТМС — термомеханическая спектроскопия
 ТМС — тетраметилсвинец
 ТМС — тетраметилсилан
 ТМС — технология машиностроения
 ТМС — транскраниальная магнитная стимуляция
 ТМС — тяжёлый мачтовый ствол
 ТМС — Транскраниальная магнитная стимуляция
 ТМС — Трансметрострой
 ТМС — транспозиция магистральных сосудов
 ТМС — транскраниальная магнитная стимуляция
 ТМС — технология и механизация строительства
 ТМС — территориальная миграционная служба
 ТМС — топливо маловязкое судовое
 ТМС — технические моющие средства
 ТМС — тепловая машина спецобработки

См. также 
 ТМСШ — тощий мелкий семечкой и штыбом 
  — аббревиатура латиницей